Рубі Глум (англ. Ruby Gloom) - канадський мультсеріал.
 Глум - зле висміювання; насміхання.